Elizabeth Parke Custis – politica e socialite statunitense, ereditiera e nipote di George Washington
 George Washington Parke Custis – scrittore, autore e proprietario terriero statunitense 
 John Parke Custis – figlio di Martha Washington e figliastro di George Washington
 Peter Custis – naturalista statunitense